Katakomben bezeichnet:
 Plural von Katakombe, unterirdischer Gewölbekomplex zur Bestattung von Toten
 Katakomben (1964), britischer Kriminalfilm von Gordon Hessler (1964)
 Katakomben (2014), US-amerikanischer Horrorfilm von John Erick Dowdle (2014)
 Katakomben (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von Jakob M. Erwa (2021)

Siehe auch:
 Die Katakombe (Begriffsklärung)